Зив () — еврейская фамилия.

Известные носители 
 Зив, Давид Моисеевич (1915—1967) — советский радиохимик.
 Зив, Имри (род. 1991) — певец, представитель Израиля на конкурсе «Евровидение».
 
 Зив, Пётр Яковлевич (?—1937) — советский государственный деятель.
 Зив, Яаков (род. 1931) — израильский учёный в области информатики.

См. также 
 Зив — древнее название второго месяца еврейского календаря.
 Зива — лауреат Государственной премии Российской Федерации.